kółko – znak diakrytyczny

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3

 Kółko – część wsi Wólka Kunińska w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Goworowo
 Kółko – część wsi Kiezie w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sterdyń
 Kółko – kolonia wsi Skuszew w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Wyszków

Inne 
 Kółko – dawna osada, a dziś część osiedla Jazy w Niepołomicach

Zobacz też 
 Kółko Żabieckie
 kółko i krzyżyk
 Kółko rolnicze
 Rajmund Kółko